Ел Ретоњо има више значења:

 Ел Ретоњо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Ретоњо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ретоњо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ретоњо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ретоњо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ретоњо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ретоњо (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ретоњо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ретоњо, Ел Зопилоте (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ретоњо (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ретоњо (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ретоњо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Ретоњо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ретоњо (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретоњо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретоњо, Марта Алисија Бриоат Перез (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретоњо (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ретоњо (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ретоњо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Ретоњо (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику